Ruston kan syfta på:

Ruston, Louisiana
Ruston, Washington